Rigoróz () je strog ustni izpit ob zaključku študija na fakulteti, zlasti pravni, s katerim dobi kandidat  doktorski naslov.

V Sloveniji je do sprejema zakona o visokem šolstvu (1993) rigoroz označeval doktorski izpit, ki ga je moral pred potrditvijo doktorske teme opraviti kandidat za potrditev naslova doktorja znanosti, če ni imel pred tem akademske stopnje magistra, vendar je izpolnjeval druge pogoje: imel visokošolsko diplomo in zadostno število objavljenih pomembnih raziskovalnih del za opravljanje doktorata znanosti.

Opombe in sklici

Viri 

 Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
 Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1985). Knjiga 4. Ljubljana: DZS
 Veliki splošni leksikon (2006). Knjiga 15. Ljubljana:DZS.

Akademski nazivi
Visoko šolstvo